CNR, sigle composé des trois lettres C, N et R, peut faire référence à :

Des organismes :
 Compagnie nationale du Rhône, un concessionnaire et aménageur du Rhône,  société française productrice d'électricité renouvelable ;
 China CNR, un constructeur chinois de matériel roulant ferroviaire ;
Canadian National Railway (en français, Canadien National), une compagnie de chemin de fer canadienne ;
 Caisse nationale des retraites, organisme algérien des retraites ;
 Centre national du rugby, un organisme français implanté à Linas-Marcoussis dans l'Essonne ;
 Comité national routier, un organisme technique français regroupant les organisations professionnelles du transport routier ;
 Conseil national du renseignement ;
 Conseil national de la Résistance, un organe central de la Résistance intérieure française en 1943-1944 ;
 Programme du Conseil national de la Résistance, le CNR est aussi connu pour son programme qui est notamment à l'origine de la Sécurité sociale en France.
 Conseil national de la Résistance, un organe clandestin de défense de l'Algérie française ;
 Conseil national de la refondation, créé en France en 2022 ;
 Conseil national de la révolution, un ancien organe politico-militaire au Congo ;
 Conseil national du redressement, un parti politique tchadien ;
 Conservatoire national de région, l'ancien nom des conservatoires à rayonnement régional français, pour l'enseignement de la musique, la danse et l'art dramatique ;
Consiglio nazionale delle ricerche (en français, Centre national de recherches), l'équivalent italien du CNRS français ;
 Cercle national du recyclage, une association française dans le domaine de la gestion des déchets fondée en 1995 et basée à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille.
Les Centres nationaux de référence, laboratoires experts de la lutte contre les maladies transmissibles, nommés par le ministère chargé de la santé.

Autres :
 , un système facilité d'installation de logiciels pour Linux ;
 , un éditeur phonographique fondé aux Pays-Bas en 1937 ;
 assurance constructeur non réalisateur, une assurance qui a pour but de garantir le constructeur non réalisateur de son obligation d'assurance décennale conformément à la loi n° 78.12 du  dite loi Spinetta ;
Crédit non reconductible, un financement exceptionnel versé à un Établissement Social et Médico-social par l'Agence Régionale de Santé dans la Fonction Publique Hospitalière.

CNR est aussi un code qui peut faire référence à :
 , au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Notes et références 

Code IATA des aéroports